Soe Myat Min - em birmanês, စိုး မြတ် မင်း (Rangum, 19 de maio de 1982) é um ex-futebolista e treinador de futebol de Myanmar.

Por clubes, atuou por Finance and Revenue e Kanbawza FC em seu país natal, encerrando sua carreira em 2012. Desde 2015, é treinador do Shan United.

Jogou também na Seleção Birmanesa por 10 anos, fazendo 19 gols em 60 jogos.

Links
 
 

Futebolistas do Myanmar